Арана () — испанская фамилия. Известные носители:

 Арана, Агустин Сауто (более известный как Ба́та; 1908—1986) — испанский футболист, четырёхкратный чемпион Испании.
 Арана, Адольфо Роке Эстебан (1916—2003) — католический прелат, епископ Санта-Росы.
 Арана, Гильерме (род. 1997) — бразильский футболист.
 Арана, Ицасо (род. 1985) — испанская актриса.
 Арана, Сабино (1865—1903) — баскский политический деятель, националист, революционер, идеолог независимости Страны Басков от Испании.
 Арана, Томас (род. 1955) — американский актёр.
 Арана, Факундо (род. 1972) — аргентинский актёр.
 Арана, Франциско (1905—1949) — гватемальский военный деятель и один из трёх членов военной хунты, которая правила государством.
 Арана, Хулио Сесар (; 1864—1952) — перуанский бизнесмен и политик. Глава компании по добыче каучука «Перувиан Амазон Раббер компани» (:en:Peruvian Amazon Company) в начале XX в. Обвинялся в эксплуатации и истреблении коренного населения Перу.

Составные фамилии 
 Баррос Арана, Диего (1830—1907) — чилийский историк, педагог и дипломат.